Джибеллина (), или Джиббиддина () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Трапани.

Население составляет 4675 человек, плотность населения составляет 104 чел./км². Занимает площадь 45 км². Почтовый индекс — 91024. Телефонный код — 0924.

Покровителем населённого пункта считается святой Рох. Праздник ежегодно празднуется 16 августа.

История 
Джибеллина была разрушена землетрясением 1968 года. Новая Джибеллина () была построена в 20 км от старой. В проектировании города принимали участие многие известные художники и архитекторы Италии, но, к сожалению, без общего градостроительного замысла, так что архитектура нового города носит эклектичный характер.

Руины Джибеллины (), как теперь называют развалины старого города были оставлены нетронутыми. Художник Альберто Бурри () полностью покрыл руины бетоном, при сохранении формы зданий и городского пейзажа. Кроме того, итальянский скульптор Пьетро Консагра () и сенатор Людовико Коррао () сформировали музей под открытым небом со скульптурой «Ворота в Беличе» () у входа. На смертном одре в июле 2005 года скульптор выразил желание быть похороненным в родном городе Джибеллина.

Ссылки